Frihetspartiet kan syfta på:

 Frihetspartiet (Nederländerna) – ett högerpopulistiskt parti i Nederländerna
 Frihetspartiet (Österrike) – ett högerpopulistiskt parti i Österrike
 Frihetspartiet, ett svenskt parti bildat 2003 av Nils-Erik Hennix och 2005 sammanslaget med Nationaldemokraterna
 Frihetspartiet, ett svenskt parti bildat 2009 eller 2010 av personer från olika MC-gäng
 Frihetspartiet (Ukraina) (ukrainska: Партія Свободи) – ett parti bildat 2004
 Partij van de Vrijheid – ett kortlivat nederländskt parti, bildat 1946

Källor